Mužská dvouhra European Open 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do singlové soutěže antverpského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník halové události hrané na tvrdém povrchu.

Vítězem se stal třetí nasazený Francouz Richard Gasquet, jenž ve finále zdolal argentinského nejmenšího hráče na okruhu, Diega Schwartzmana po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal po únorovém triumfu na montpellierském Open Sud de France druhé turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2016
ATP World Tour 2016